Dragojevac (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Dragojevac (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci